Gravitation steht für:
 Gravitation, eine der vier Grundkräfte der Physik
 Gravitation (Buch), über Einsteins Gravitationstheorie von Charles Misner, Kip Thorne und John Wheeler
 Gravitation (Lied), Popsingle der schwedischen Rockband Kent (Band)
 Gravitation (M. C. Escher), colorierte Lithographie des Künstlers M. C. Escher
 Gravitation (Manga), japanischer Shōnen-Ai-Manga von Maki Murakami
 Gravitation Ex, japanischer Manga von Maki Murakami, Fortsetzung von Gravitation

Siehe auch: